French Open 2018 er en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 27. maj - 10. juni 2018 på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Det var den 117. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2018.

Herresinglemesterskabet Rafael Nadal, som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for 11. gang, og som dermed tangerede Margaret Courts rekord i at have vundet samme grand slam-titel flest gange. Det var den 32-årige spaniers 17. grand slam-titel i karrieren, og han blev den blot fjerde spiller i den åbne æra (efter Ken Rosewall, Rod Laver og Roger Federer), der vandt tre grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre. I finalen vandt Rafael Nadal med 6-4, 6-3, 6-2 over Dominic Thiem, der var i sin første grand slam-finale, og som for tredje år i træk mindst nåede frem til semifinalen i French Open-mesterskabet i herresingle.

Damesingletitlen gik til Simona Halep, der vandt sin første grand slam-titel, da hun i finalen vandt med 3-6, 6-4, 6-1 over US Open-mesteren Sloane Stephens, og dermed blev hun den første rumæner, der vandt French Open-mesterskabet i damesingle, siden Virginia Ruzici hjemførte titlen i 1978.

Herredoublemesterskabet blev vundet af Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som i finalen besejrede Oliver Marach og Mate Pavić med 6-2, 7-6(4), og som dermed vandt French Open-mesterskabet i herredouble for første gang. Det var parrets tredje grand slam-titel i herredouble, idet de tidligere havde sejret i US Open i 2015 og Wimbledon-mesterskabet i 2016, og dermed blev de det første rent franske makkerpar i den åbne æra, der vandt mindst tre grand slam-titler i herredouble. Det var blot tredje gang i den åbne æra, at French Open-mesterskabet i herredouble blev vundet af et rent fransk par.

I damedoubleturneringen sejrede tjekkerne Barbora Krejčíková og Kateřina Siniaková, som i finalen besejrede japanerne Eri Hozumi og Makoto Ninomiya med 6-3, 6-3, og som dermed begge vandt den første grand slam-titel i deres karrierer. De to 22-årige tjekker blev samtidig det andet rent tjekkiske par, der vandt French Open-mesterskabet i damedouble, og det første siden Andrea Hlaváčková og Lucie Hradecká i 2011.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af Latisha Chan og Ivan Dodig, som i finalen besejrede Gabriela Dabrowski og Mate Pavić med 6-1, 6-7(5), [10-8]. Både Chan og Dodig vandt dermed en grand slam-titel i mixed double for første gang i deres karrierer, og for begge spillere var sejren endvidere deres anden grand slam-triumf i alt, eftersom Chan tidligere havde vundet US Open-mesterskabet i damedouble 2017 sammen med Martina Hingis, mens Dodigs første grand slam-sejr blev spillet hjem ved French Open-mesterskabet i herredouble 2015 med Marcelo Melo som makker.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2018 androg € 39.197.000, hvilket var en stigning på ca. 8,9 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis androg € 217.000 og fordelte sig som angivet nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt per diem-udbetalinger androg € ?.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Roland Garros

Noter 

 
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018